Luis Amado puede referirse a:

 Luis Amado Tarodo (1976), jugador de fútbol sala español, que juega como portero en el Inter Movistar de División de Honor.
 Luis Amado Carballo (1901-1927), escritor español en lengua gallega.
 Luis Amado-Garcia (2006) niño estudioso.